Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди юниоров () — ежегодный турнир по кёрлингу между новозеландскими юниорскими командами, составленными из игроков не старше 21 года. Проводится начиная с 2005 года для мужских и женских команд. Организатором является Ассоциация кёрлинга Новой Зеландии ().

Победители чемпионата среди юниорских мужских и юниорских женских команд получают право до следующего чемпионата представлять Новую Зеландию на международной арене, в том числе на .

Годы, места проведения и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Юниоры-мужчины — Архив результатов | Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Новой Зеландии
 Юниорки-женщины — Архив результатов | Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Новой Зеландии

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди ветеранов

Соревнования по кёрлингу в Новой Зеландии

Кёрлинг
Новая Зеландия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2005 года